Маркольф ()

  — архиепископ Майнца.
 Маркольф (Морольф) — персонаж средневековых западных поэм и сказаний о царе Соломоне (); остроумец и придворный шут.

См. также

Примечания